Genzel ist der Familienname folgender Personen:

 Carrie Genzel (* 1971), kanadische Schauspielerin
 Herbert Genzel (* 1930), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Karl Genzel (1871–1925), deutscher Bildhauer; siehe Karl Brendel
 Ludwig Genzel  (1922–2003), deutscher Physiker
 Orsolya Genzel-Boroviczeny (* 1953), deutsche Ärztin und Hochschullehrerin
 Reinhard Genzel (* 1952), deutscher Astrophysiker und Nobelpreisträger

Genzel ist des Weiteren der Name von

 (18241) Genzel, Asteroid